Болдер има више значења:
 Округ Болдер (Колорадо), је округ у америчкој савезној држави Колорадо
 Болдер (Вајоминг), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вајоминг
 Болдер (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Болдер (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Болдер (Монтана), град је у америчкој савезној држави Монтана